Il doppio del torneo di tennis Del Mar Financial Partners Inc. Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Julie Ditty e Mervana Jugić-Salkić che hanno battuto in finale Shūko Aoyama e Remi Tezuka 6-0, 6-2.

Teste di serie

 Julie Ditty /  Mervana Jugić-Salkić (campionesse)
 Kimberly Couts /  Tetjana Lužans'ka (semifinali)

 Shūko Aoyama /  Remi Tezuka (finale)
 Courtney Nagle /  Ashley Weinhold (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Del Mar Financial Partners Inc. Open 2011